Andy Näser, né le  à Coire,  est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier droit.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1991-1992 || HC Davos || LNB
|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 1992-1993 || HC Davos || LNB
|| 32 || 4 || 5 || 9 || 18 || 7 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 1993-1994 || HC Davos || LNA
|| 29 || 3 || 0 || 3 || 11 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1994-1995 || HC Davos || LNA
|| 36 || 7 || 12 || 19 || 4 || 5 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 1995-1996 || HC Davos || LNA
|| 36 || 12 || 12 || 24 || 18 || 5 || 1 || 0 || 1 || 6 
|-
| 1996-1997 || HC Davos || LNA
|| 46 || 9 || 11 || 20 || 40 || 6 || 2 || 1 || 3 || 8 
|-
| 1997-1998 || HC Lugano || LNA
|| 40 || 4 || 7 || 11 || 24 || 7 || 1 || 1 || 2 || 2 
|-
| 1998-1999 || HC Lugano || LNA
|| 44 || 11 || 3 || 14 || 22 || 16 || 2 || 4 || 6 || 10 
|-
| 1999-2000 || HC Lugano || LNA
|| 45 || 11 || 8 || 19 || 44 || 14 || 1 || 2 || 3 || 12 
|-
| 2000-2001 || HC Lugano || LNA
|| 41 || 9 || 6 || 15 || 12 || 16 || 2 || 1 || 3 || 8 
|-
| 2001-2002 || HC Lugano || LNA
|| 43 || 8 || 10 || 18 || 63 || 12 || 1 || 4 || 5 || 6 
|-
| 2002-2003 || HC Lugano || LNA
|| 41 || 7 || 8 || 15 || 22 || 16 || 1 || 1 || 2 || 10
|-
| 2003-2004 || HC Lugano || LNA
|| 36 || 6 || 2 || 8 || 61 || 16 || 1 || 1 || 2 || 20 
|-
| 2004-2005 || HC Lugano || LNA
|| 44 || 5 || 3 || 8 || 30 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2005-2006 || HC Lugano || LNA
|| 38 || 1 || 5 || 6 || 34 || 17 || 3 || 0 || 3 || 12 
|-
| 2006-2007 || HC Lugano|| LNA
|| 44 || 14 || 7 || 21 || 34 || 6 || 2 || 1 || 3 || 8 
|-
| 2007-2008 || HC Lugano || LNA
|| 50 || 9 || 9 || 18 || 48 || 5 || 1 || 3 || 4 || 2 
|-
| 2008-2009 || HC Lugano || LNA
|| 46 || 10 || 12 || 22 || 64 || 7 || 0 || 2 || 2 || 6 
|-
| 2009-2010 || HC Lugano || LNA
|| 50 || 6 || 7 || 13 || 34 || 4 || 0 || 0 || 0 || 8 

|709||132||122||254||565||161||18||21||39||130

|32||4||5||9||18||8||0||1||1||8

Références 

Naissance en juillet 1974
Naissance à Coire
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Davos
Joueur du HC Lugano
Sportif grison
Attaquant de hockey sur glace